Oběť má více významů:

 oběť – náboženský úkon spočívající v odevzdání něčeho cenného (obětiny) bohům
 lidská oběť
 zvířecí oběť
 poškozený – právní a i společenský pojem označující toho, komu byla způsobena újma: na životě, zdraví či majetková nebo i nemajetková (urážkou, pomluvou)
 oběť trestného činu – osoba, které bylo ublíženo spáchaným trestným činem
 oběť (šachy) – tah, při kterém si jedna strana nechá vzít figuru bez rovnocenné materiální náhrady
 oběť dámy
 ve filmu
 Oběť (film, 1961) – britský film z roku 1961
 Oběť (film, 1980) – maďarský film z roku 1980
 Oběť (film, 1986) – švédský film z roku 1986
 Oběť (film, 1998) – americký film z roku 1998
 Oběť (film, 2010) – čínský film z roku 2010
 Oběť: Lovec krve – americký horor z roku 2007, který režíroval Sebastian Gutierrez

Externí odkazy